

Burkina Faso 
Débé, la commune du département de Dédougou ;
Débé, la commune du département de Di.

Trinité-et-Tobago 
 Débé, ville située dans l’île de Trinité.

Homonymie de localités